Tatsuki Nara (Kitami, Hokkaidō, 10 de setembro de 1994) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Tatsuki Nara começou a carreira no Consadole Sapporo.

Naturais de Kitami
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Kawasaki Frontale